Kručica je lahko:
 Kručica (otok)
 Kručica, Blato